Maurin Bouvet (né le  à Amiens en France) est un joueur de hockey sur glace professionnel français.

Biographie 
Bouvet effectue tout son hockey mineur dans sa ville natale au sein des Gothiques d'Amiens. Après une saison avec l'équipe professionnelle, il tente sa chance aux États-Unis au sein de la NAHL et du club des IceRays de Corpus Christi. Après deux saisons correctes, il est contacté par les Rapaces de Gap et il signe chez les champions de France en titre pour 2015-2016. Avec les Alpins il remporte le titre de champion de France en 2017.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2012-2013 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 18 || 1 || 3 || 4 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2012-2013 || Gothiques d'Amiens U22 || France U22 || 15 || 5 || 12 || 17 || 18 || 2 || 1 || 0 || 1 || 8
|-
| 2013-2014 || IceRays de Corpus Christi || NAHL || 53 || 10 || 15 || 25 || 43 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Brown Bears de Kenai River || NAHL || 56 || 16 || 23 || 39 || 25 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 19 || 5 || 2 || 7 || 4 || 11 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2015-2016 || Rapaces de Gap U22 || France U22 || 9 || 8 || 7 || 15 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 44 || 13 || 15 || 28 || 12 || 16 || 7 || 3 || 10 || 10
|-
| 2017-2018 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 29 || 8 || 12 || 20 || 14 || 4 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2018-2019 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 40 || 16 || 10 || 26 || 34 || 10 || 3 || 8 || 11 || 6
|-
| 2019-2020 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 40 || 8 || 5 || 13 || 14 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2020-2021 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 22 || 5 || 7 || 12 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 44 || 15 || 20 || 35 || 16 || 16 || 7 || 4 || 11 || 6

Au niveau international 

|-
|2011|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 (Groupe B) ||5||1||1||2|| 0||+1|| align="left"| 
|-
|2013|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1A ||5||0||2||2|| 4||-5|| align="left"| 
|-
|2013 || align="left"| Championnat du monde junior D1A ||5||0||0||0|| 4||-3|| align="left"| 
|-
|2014 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||1||1||2|| 0||-3|| align="left"| 
|-
|2015 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||2||2||4|| 2||+4|| align="left"| 
|-
|2017 || align="left"| Championnat du monde ||3 || 0 || 0 || 0 || 2 || -1|| align="left"| 
|-
|2018 || align="left"| Championnat du monde ||3 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1|| align="left"|

Trophées et honneurs personnels 
 Ligue Magnus
2015-2016
 Remporte le trophée Jean-Pierre-Graff.

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mai 1995
Naissance à Amiens
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur des IceRays de Corpus Christi
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Gagnant du trophée Jean-Pierre-Graff